

Cinema 

 Chiara – film del 2022

Musica
Chiara/Spegni la luce – 45 giri di Simon Luca del 1971
E vorrei.../Chiara – 45 giri di Mauro Galati del 1977
Chiara/Partire perché – 45 giri di Nicola Di Bari del 1979
Ogni volta che vedo il mare/Chiara – 45 giri di Fiorella Mannoia del 1984
Chiara – singolo dei Rats del 1993

Persone
Chiara – cantante italiana
Biagio Chiara – poeta, traduttore e critico letterario italiano
Giuseppe Chiara – missionario gesuita italiano
Luciano Chiara – astronomo e matematico italiano
Piero Chiara – scrittore italiano

Altro 

Chiara – nome proprio femminile
Chiara – sinonimo di albume dell'uovo
Chiara – personaggio della serie Pokémon
Premio Chiara – premio letterario
4398 Chiara – asteroide